Бальдерик Бургулийский () или Бодри из Бургёя () или Бальдрик Дольский ();  —  — французский хронист, агиограф и латинский поэт, монах-бенедиктинец, один из летописцев Первого крестового похода.

Биография 

Родился около 1045 года в . Учился в школе в Анжере. Являлся учеником известных латинских поэтов Марбода Реннского и Годфруа Реймского. Не ранее 1060 года принял постриг в бенедиктинском  в Бургёе в Анжу, в 1089 году сделавшись его настоятелем. В 1107 году папа Пасхалий II назначил его епископом Дольским. Бальдрик исполнял эту должность до 1120 года, после чего подвизался в разных аббатствах. Участвовал во всех соборах, проходивших при его жизни, много раз бывал в Риме, оставил рассказ о своей поездке в Англию (). Умер 5 января 1130 года в аббатстве , где и был похоронен.

Творчество 
Между 1107 и 1110 годами написал «Иерусалимскую историю» () — латинскую хронику Первого крестового похода в четырех книгах, охватывавшую события начиная с Клермонского собора (1095) до битвы при Аскалоне (1099). Основанная на анонимных «Gesta Francorum» (1100), а также на свидетельствах участников и очевидцев, она преподнесена была аббату Пьеру де Майесэ (), который сопровождал крестоносцев. В 1611 году её опубликовал в Париже в своём сборнике «Деяния бога через франков» () историк .

Среди других сочинений Бальдрика следует отметить латинские поэмы о завоевании Англии и о царствовании Филиппа I, биографию его друга аббата Фонтевро  (опубликовано в собрании Жана Болланда), жития , Св. Гуго Руанского, Св. Самсона Дольского, послание монахам аббатства в Фекане, содержащее интересный рассказ о нравах бретонцев, а также сведения об английских и нормандских монастырях.

Авторству его принадлежит всего 256 латинских стихотворений и поэм различного содержания, написанных в основном в Бургёе. Они сохранились в единственной рукописи; включают в себя послания, эпитафии, эпиграммы, похвалу Св. Аделе Нормандской, подражания Овидию. Основной тематикой его поэзии являлись ветхозаветные предания, сюжеты греческой, троянской и римской мифологии, не считая событий вроде основания церкви в Сен-Самсон-сюр-Рилль и др., а основными адресатами — его друзья, ученики и монахини женского аббатства Ронсере в Анжере. Бальдрика заслуженно называют поэтом «Овидианского возрождения».

См. также 
 Раймунд Ажильский
 Эккехард из Ауры
 Роберт Реймсский
 Фульхерий Шартрский
 Альберт Аахенский
 Гвиберт Ножанский
 Одон Дейльский
 Гийом Тирский

Примечания

Библиография 
 Poèmes, T. I, texte établi, trad. et commenté par Jean-Yves Tilliette, les Belles lettres, 1998 
 Poèmes, T. II, texte établi, trad. et commenté par Jean-Yves Tilliette, les Belles lettres, 2002 
 Œuvres poétiques, édition critique publiée d'après le manuscrit du Vatican par Phyllis Abrahams, Genève, Slatkine, 1974
 Œuvres en prose (Textes hagiographiques), T. III, texte établi, trad. et commenté par Armelle Le Huërou, les Belles Lettres, 2013, :http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100753450&fa
 A. Le Huërou « Hagiographie et politique: l'exemple de Baudri, archevêque de Dol (1107–1130) », Atala, t. 10, mars 2007 : https://web.archive.org/web/20081119234936/http://www.lycee-chateaubriand.fr/cru-atala/publications/coulbeaux.pdf
 Jean-Yves Tilliette, "Note sur le manuscrit des poèmes de Baudri de Bourgueil" , Scriptoria, 37, (1983)
 J. Dalarun, G. Giordanengo, A. Le Huërou, J. Longere, D. Poirel, B. L. Venarde, Les deux vies de Robert d'Arbrissel, fondateur de Fontevraud. Légendes, écrits et témoignages /The Two Lives of Robert of Arbrissel, Founder of Fontevraud. Legends, Writings, and Testimonies, Disciplina Monastica 4 (FONTES 1), Brepols, Turnhout, 2006.
 Baldricus Burgulianus. Carmina / Ed. Karlheinz Hilbert. Heidelberg, 1979).
 La Vie du bienheureux Robert d'Arbrissel, fondateur de l'ordre de Fontevraud (par Baldéric, traduite par Sébastien Ganot). — Les Maximes de la vie spirituelle tirées de la vie de l'esprit et de la conduite du bienheureux Robert d'Arbrissel, La Flèche, G. Griveau, 1648.
 Otto Schumann, "Baudri von Bourgueil als Dichter," in Studien zur lateinischen Dichtung des Mittelalters, vol. 3 (Munich, 1931), pp. 885–896.
 Krochalis Jeanne E. Baldric of Bourgueil // Medieval France: An Encyclopedia. Ed. by John Bell Henneman. — New York; London: Garland Publishing, 1995. — pp. 187–188.
 Schuster Beate. Baudri of Bourgueil // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Хронисты XII века
Хронисты Франции
Католические священники Франции
Латинские поэты
Латинские писатели
Крестовые походы
Агиографы
Бенедиктинцы Франции
Историки Крестовых походов